Jelcz M083C Libero — польский городской автобус среднего класса производства Jelcz, серийно выпускаемый в 2007—2008 годах.

История 
Автобус Jelcz M083C Libero впервые был представлен в октябре 2006 года на выставке TransExpo в Кельце. Осенью 2007 года автобус был представлен в Великобритании.

В начале 2008 года в Варшаву поступило 33 автобуса Jelcz M083C Libero. Производство завершилось в том же году, когда завод Jelcz был признан банкротом.

Эксплуатация

Галерея

Ссылки 

 Charakterystyka Jelcza M083 Libero w serwisie producenta
 Artykuł "Współczesność w Jelczu" w serwisie Infobus.pl
 Dane i zdjęcia modeli Jelcz M083C Libero w fotogalerii Transport.Wroc.Biz

Автобусы Jelcz